` — знак, обозначающий:

  ̀ — гравис — диакритический знак (знак над буквой, совмещённый с ней по позиции).
 ` — машинописный обратный апостроф — условное название знака, встречающегося на большинстве компьютерных клавиатур и пишущих машинках, суррогат грависа.
 ` — вария — надстрочный диакритический знак греческой письменности.

См. также 
 Знак ′
 Знак ″